Маркетинг  у видавничій галузі є системою внутрішньовидавничого управління, орієнтованою на створення економічних, виробничих та організаційних умов для ефективної діяльності видавництва й оптимального його розвитку на основі дослідження потреб цільових споживачів, створення адекватної цим потребам видавничої продукції, встановлення оптимальних цін, формування системи продажів, налагодження ефективних комунікацій.

Маркетингові дослідження книжкового ринку 
Якщо ринок, який видавництво передбачає освоїти, або де воно вже діє, недостатньо вивчений, є велика ймовірність того, що його зусилля з виробництва і маркетингу власної продукції можуть виявитися даремними. Аналіз свідчить, що перш ніж виходити на ринок, співробітники маркетингового відділу видавництва мають з’ясувати реакцію покупців на книги видавництва, наявність аналогічної видавничої продукції тощо. 

Маркетингові дослідження — це збирання, опрацювання та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, якою супроводжується прийняття маркетингових рішень. Вивчення потребують ринок, споживачі, конкуренти, ціни, внутрішній потенціал видавництва. Маркетингові дослідження спрямовані на вивчення таких проблем: аналіз та з’ясування потенціалу ринку — можливий обсяг реалізації, умови, рівень цін, ймовірні покупці, простежування поведінки конкурентів — їхньої програми дій, потенційних можливостей, стратегії формування цін, збуту — з визначенням території, яка є найкращою з точки зору продажу, його обсягу на ринку, який є найефективнішим.

Ринок книжкової продукції 
Його дослідження складається з кількох послідовних технологій: визначення очікуваної ємності ринку, а отже, характеру і розміру попиту на ту чи іншу книгу, встановлення можливостей доставляння її на ринок, виявлення перспектив збуту, а також співвідношення часу виходу книги на ринок і фінансових можливостей дилерів та інших посередників.

Маркетинг у цій галузі виконує такі завдання:

 дослідження книжково-видавничого ринку для конкретного видання, у тому числі читацької аудиторії, конкурентів і їхніх планів; 
 складання прогнозів змін стану книжково-видавничого ринку.

Метою дослідження ринку споживачів книжкової продукції є виявлення тієї читацької аудиторії, яка віддає перевагу визначеному виду книжкових видань.

Джерела 

 Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. — К. : Академвидав, 2009. — 272 с. — (Серія "Альма-матер").
 Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. Б. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : Персонал, 2010. — 400 с.